Вильгельмина Прусская ():
 Вильгельмина Прусская (1709—1758) — прусская принцесса, старшая сестра короля Фридриха Великого
 Вильгельмина Прусская (1751—1820) — принцесса Пруссии, супруга штатгальтера Нидерландов Вильгельма V Оранского
 Вильгельмина Прусская (1774—1837) — супруга короля Нидерландов Виллема I